Newhall House bezeichnet:

 Newhall House (Aberdeenshire), ein Herrenhaus in Schottland
 Newhall House (Highland), ein Herrenhaus in Schottland
 Newhall House (Midlothian), ein Herrenhaus in Schottland
 Newhall House (Milwaukee), ein ehemaliges Hotel in den Vereinigten Staaten